Riccia (plaats), plaats in Italie
 Riccia (vlinder), een geslacht van beervlinders (Arctiinae)
 Riccia (plant), een geslacht van levermossen (Marchantiophyta)

Zie ook
 Ricci (doorverwijspagina)